Соллогу́б — русская фамилия.

Известные носители 
 Соллогуб, Александр Иванович (1787—1843) — тайный советник, церемониймейстер двора.
 Соллогуб, Андрей (Андриан) Степанович (1832—1874) — генерал-майор, тобольский губернатор.
 Соллогуб, Аполлон Александрович (1891—1988) — публицист, издатель и церковный деятель русской эмиграции. 
 Соллогуб, Владимир Александрович (1813—1882) — русский чиновник, писатель и поэт, драматург, переводчик. Тайный советник, сын А. И. Соллогуба.
 Соллогуб, Василий Устинович (1848—1917) — временный Прибалтийский генерал-губернатор, генерал от инфантерии.
 Соллогуб, Иван Антонович (1742—1812) — русский генерал-майор.
 
 Соллогуб, Мария Фёдоровна (1821—1888) — тверская помещица, жена Л. А. Соллогуба, советника русского посольства в Вене, сестра славянофила Юрия Самарина.
 Соллогуб, Николай Владимирович (1883—1937) — комдив, начальник штаба Западного фронта.
 Соллогуб, Степан Степанович (1840—1905) — председатель правления Волжско-Камского коммерческого банка.
 Соллогуб, Фёдор Львович (1848—1890) — русский художник.
 Соллогуб, Юзеф Антоний (1709—1781) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

См. также 
 Соллогубы — шляхетский, позже графский род, происходящий из Великого княжества Литовского
 Сологуб